Джон Эдмонд (; 18 ноября 1936, Луаншья, Северная Родезия) — исполнитель родезийских народных песен, гитарист и барабанщик. Стал популярным в 1970-х годах во время войны в Южной Родезии благодаря своим патриотическим песням. Его иногда называют Bush Cat.

Биография 
Джон Эдмонд родился 18 ноября 1936 года в городе Луаншья (Северная Родезия, ныне Замбия) в семье выходцев из Шотландии. Его отец был шахтёром, старателем, участником Первой мировой войны, в 1930-х годах работал инженером-механиком на медном руднике Roan Antelope. Мать Джона умерла когда он был подростком.

В детстве вместе с родителями жил то в Шотландии, то в Африке. Пошёл в школу в Луаншье. Позднее учился в Эдинбурге (Шотландия) и в Колледже Христианских братьев () в Претории (ЮАР). Свой природный талант к музыке проявил уже в три года, когда бабушка подарила ему на день рождения губную гармонику, которую Джон освоил в течение получаса. Позднее, будучи бойскаутом играл на горне в местной группе скаутских горнистов. Во время обучения в эдинбургской школе был выбран, чтобы петь в знаменитом хоре мальчиков святого Джона. Став учащимся Колледжа Христианских братьев регулярно принимал участие в постановке оперетт Гилберта и Салливана, исполняя главные роли. Был ведущим барабанщиком в ансамбле колледжа. Несколько раз выигрывал чемпионаты барабанщиков Южной Африки среди юниоров, а в 1953 году победил на Королевском Шотландском сборе () на «Уэмбли». После окончания колледжа работал на руднике Roan Antelope.

Через некоторое время переехал в Южную Родезию (ныне Зимбабве) и поступил на службу в Королевский Родезийский полк () в Булавайо. Служил в 3-м батальоне в Конго (ныне Демократическая республика Конго), Ньясаленде (ныне Малави) и Южной Родезии. Служа в армии научился играть на гитаре и познакомился с Билли Коулманом. В 1958 году Эдмонд и Коулман вместе с двумя друзьями из армии создали рок-н-ролльный ансамбль Bushcats Skiffle Group, имевший успех среди своих сверстников. После службы в армии Джон отправился в Англию, где изучал компьютерные науки и вернулся в Южную Африку в середине 1960-х годов. Стал известен в Родезии во время Войны в Родезийском буше благодаря альбому Troopiesongs.

С 1987 года Джон Эдмонд и его жена Тереза ​​живут в Южной Африке, где владеют курортом KunKuru Private Bush Lodge в провинции Гаутенг. Джон также имеет свой ​​собственный лейбл, Roan Antelope Music (RAM).

Дискография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джона Эдмонда
 Сайт KunKuru Private Bush Lodge

Персоналии:Зимбабве
Композиторы ЮАР
Гитаристы ЮАР
Певцы и певицы ЮАР